== A ==

A
Cursuri de apă, România